Dorfkirche Hermsdorf ist der Name folgender Kirchen:

 Dorfkirche Hermsdorf (Berlin), Kirche in Berlin-Hermsdorf, Bezirk Reinickendorf
 Dorfkirche Hermsdorf (bei Ruhland), Kirche in Hermsdorf, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Dorfkirche Hermsdorf (Zettlitz), Kirche in Hermsdorf, Gemeinde Zettlitz, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
Siehe auch:
 Kirche Hermsdorf